Teatre Victòria (Barcelona), teatre a l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona 
 Teatro Victoria (Blanca) a Blanca (Múrcia)
 Teatro Victoria (Madrid) de Madrid
 Teatro Victoria (Montsó) de Montsó (província d'Osca)
 Teatro Victoria (Talavera de la Reina) a la província de Toledo
 Teatro Victoria (Santa Cruz de Tenerife) a Santa Cruz de Tenerife